Virágh Ilona (?–1973) operaénekes (mezzoszoprán), 1911-től 1959-ig több státuszban az Operaház tagja.
Virágh Ilona (1936–1973) színésznő, Sarlós Gábor színész, rendező felesége, aki 36 évesen autóbalesetben hunyt el.

Jegyzetek